een achternaam:
 Six (geslacht), een van oorsprong Noord-Franse familie
Collectie Six, de gemeenschappelijke naam voor het patrimonium van deze familie
 Jan Six, verschillende personen (doorverwijspagina)
 Alphonse Six, een Belgische voetballer
 Daniel Six, Nederlands Kuiper
 Didier Six, een Franse ex-voetballer
 Franz Six, Duits decaan van de Universiteit van Berlijn en agent bij de Sicherheitsdienst
 Georges Six, een Belgisch Apostolisch vicaris
 Jack Six, een Amerikaanse jazz-contrabassist
 Otto Eduard Willem Six, een Nederlands ambtenaar
 Pieter Jacob Six, een Nederlandse verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog en leider van de ordedienst
 Tom Six, een Nederlandse filmregisseur
 Willem Six (1829-1908), een Nederlands politicus

of:
Six (album),  een album van de Britse band Soft Machine
Six (Hawklords), een muziekalbum van Hawklords
Six (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2017